Стормонт:

Топонимы 
 Стормонт — область королевского домена Северной Шотландии.
 Стормонт — пригород города Белфаст  Северная Ирландия. местопребывание парламента Северной Ирландии.
 Стормонт — резиденция Кабинета министров Северной Ирландии.

Фамилия 
 Стормонт, Рошель —  новозеландская дзюдоистка, представительница суперлёгкой и полулёгкой весовых категорий.

Примечания